Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 773 dans le monde.

 Route européenne 773 en Bulgarie 
 Route nationale 773 en France